Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 1998 speelden de mannen  in het dubbelspel van 25 mei tot en met 7 juni. De als eerste geplaatste Nederlanders Jacco Eltingh en Paul Haarhuis wonnen het toernooi door in de finale de ongeplaatste Bahamaan Mark Knowles en Canadees Daniel Nestor te verslaan met 6-3, 3-6, 6-3.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 1998